Pratney ist der Familienname folgender Personen:

Bill Pratney, eigentlich Wiremu Paratane (1909–2001), neuseeländischer Radrennfahrer
Winkie Pratney (* 1944), neuseeländischer Evangelist und Schriftsteller